Найяр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Найяр, Дипак (род. 1946) — индийский экономист.
 Найяр, Кришнан (полное имя Мепалли Кешава Пиллай Кришнан Найяр; 1920—1987) — индийский государственный служащий, промышленный управленец, писатель-документалист, искусствовед.
 Найяр, Кунал (род. 1981) — британский актёр индийского происхождения.
 Найяр, Сушила (1914—2001) — индийский врач, политический и государственный деятель.